Ossero bezeichnet

 den Ort Osor (Mali Lošinj)
 eine ehemalige Staatsyacht, s. Ossero (Schiff)